A Sextus Iulius Caesar a Iulia-gens több fontos alakjának neve.

 Sextus Iulius Caesar – az i. e. 157. év consulja
 Sextus Iulius Caesar - az i. e. 91. év consulja
 Sextus Iulius Caesar - az i. e. 46. év consulja
 Sextus Iulius Caesar - Caius Iulius Caesar nagybátyja
 Sextus Iulius Caesar - az i. e. 48. évben questor
 Sextus Iulius Caesar - az i. e. 21. évben questor
 Sextus Iulius Caesar

Iulius–Claudius-dinasztia